Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1966 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith bat Nancy Richey en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Carole Caldwell Graebner et Kerry Melville.

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1966
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1966